Visoko može biti:

 Visoko (Varaždinska županija), općina u Hrvatskoj
 Visoko (BiH), grad u Bosni i Hercegovini